Baldwin County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Baldwin County (Alabama) – okres státu Alabama
 Baldwin County (Georgie) – okres státu Georgie